Борис Митрофанович Лях (20 июля 1918 — 7 ноября 1992) — советский офицер-моряк, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (5.11.1944). Капитан 1-го ранга (1959). 

В годы Великой Отечественной войны — командир катера «малый охотник», звена катеров Северного флота. Участвовал в обороне Заполярья и Петсамо-Киркенесской наступательной операции, совершил более 130 боевых выходов.

Биография 
Родился 19 июля 1918 года в городе Туапсе Северо-Кавказской Советской Республики, ныне в составе Краснодарского края. Русский. Из семьи рабочего. Окончил начальную школу, затем учился в туапсинской школе водников и в образцово-показательной школе № 1 для детей моряков, работал учеником токаря на судоремонтном заводе «Совтанкера».

В 1933 году вместе с семьёй выслан в Казахстан на спецпоселение, но в том же году решение о выселении было отменено и семья возвращена. С декабря 1933 года жил в станице Апшеронская (ныне город Апшеронск Краснодарского края), до сентября 1934 года работал сцепщиком вагонов на железнодорожной станции. В 1935 году окончил 8 классов школы, в 1937 году — два курса Ростовского гидрометеорологического техникума.

В ВМФ СССР с августа 1937 года. До октября 1939 года обучался в Военно-морском училище связи имени Г. К. Орджоникидзе в Ленинграде (ныне Военно-морской политехнический институт), куда благодаря гражданскому образованию был зачислен сразу на третий курс. После окончания этого училища зачислен также на третий курс факультета кораблевождения в Ленинградское Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе, которое окончил в июне 1941 года.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. В июне-августе 1941 — помощник командира катера «МО-123», в августе 1941 — августе 1942 — помощник командира катера «МО-162» (в апреле 1942 года переименован в «МО-132»), в августе 1942 — ноябре 1944 — командир катера «МО-132» (в феврале 1944 года переименован в «МО-429»). С октября 1943 года одновременно командовал звеном катеров «малый охотник». Воевал на Северном флоте, участвовал в обороне Заполярья и Петсамо-Киркенесской наступательной операции.

Совершил более 130 боевых выходов, в том числе: 21 — для высадки десантных и разведывательных групп, 10 — на проводку и встречу подводных лодок, 50 — на прикрытие советских и союзных конвоев, около 50 — на поиск подводных лодок противника. Успешно командовал одним из отрядов высадки морского десанта в губе Малая Волоковая в ночь с 9 на 10 ноября 1944 года.

В ночь на 13 октября 1944 года во время Петсамо-Киркенесской наступательной операции, командуя группой катеров, командир катера «МО-429» 2-го гвардейского дивизиона малых охотников за подводными лодками бригады сторожевых кораблей Охраны водного района Главной базы Северного флота гвардии старший лейтенант Б. М. Лях без потерь под огнём ворвался в гавань и произвёл высадку десанта в район посёлка Лиинахамари (ныне Печенгский район Мурманской области) и содействовал его продвижению вглубь обороны противника. Спас экипаж подбитого противником катера.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года «за мужество и героизм, проявленные в боях», гвардии старшему лейтенанту Ляху Борису Митрофановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

С ноября 1944 года по февраль 1945 года находился на лечении из-за болезни. В мае-ноябре 1945 года служил на штабных должностях (Дунайская военная флотилия), с ноября 1945 по 1950 год был командиром отряда катеров на Черноморском флоте, одновременно с 1948 по 1950 года — руководитель охраны рейда Пицунды.

В 1950—1953 — научный сотрудник Военно-морского научного управления Главного штаба ВМФ, в 1953—1955 — старший офицер Управления боевой подготовки Главного штаба ВМФ, в 1955—1956 — помощник главного специалиста по противолодочной обороне ВМФ. В 1956—1960 — старший научный сотрудник редакции журнала «Морской сборник», в 1960—1963 — старший офицер организационно-мобилизационного управления Главного штаба ВМФ. Капитан 1-го ранга (1959).

В 1963—1968 — заместитель начальника отдела 2-й Центральной обсерватории ВМФ (город Ногинск Московской области), в 1968—1972 — начальник группы по управлению противолодочными силами Центрального командного пункта ВМФ, с 1972 — заместитель начальника отдела организационно-мобилизационного управления Главного штаба ВМФ.

С января 1973 года капитан 1-го ранга Б. М. Лях — в запасе. Жил в Москве.

Умер 7 ноября 1992 года. Похоронен на Головинском кладбище в Москве.

Награды и звания 
 Герой Советского Союза (5 ноября 1944, медаль «Золотая Звезда» № 5112);
 орден Ленина (5 ноября 1944);
 два ордена Красного Знамени (12 января 1943, 26 апреля 1943);
 орден Нахимова II степени (10 апреля 1944);
 орден Отечественной войны I степени (11 марта 1985);
 два ордена Красной Звезды (22 февраля 1946, 26 февраля 1953);
 медаль «За боевые заслуги» (6 ноября 1947);
 медали.

Публикации 
 Лях Б. М. За наше Баренцево море // Это было на Крайнем Севере. Мурманск, 1965.

Память 

 Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны в Парке Победы города Москвы.
 В 2014 году в Москве на доме № 13, корпус 1 Ленинградского шоссе, где он жил с 1968 по 1992 год, установлена мемориальная доска. Автор мемориальной доски — скульптор, профессор МГХПА им. Строганова А. Н. Бурганов. 
 Имя Героя присвоено средней школе № 2 города Туапсе, на здании школы установлена мемориальная доска (2018).
 Б. М. Ляху также посвящён отдельный стенд в музее боевой славы школы № 2099 г. Москвы.
 В Апшеронске на Аллее Славы установлен памятный знак.
 В Туапсе на Аллее Героев установлена стела в честь Б. М. Ляха.

Примечания

Литература 
 
 Воробьёв В. П., Ефимов Н. В. Герои Советского Союза: справочник. — , 2010. — 638 с. ISBN 978-5-9529-0049-7.
 Герасименко Д. Я., Колкер И. И., Нехорошков Ф. А. Славен героями Северный флот. 2-е изд., доп. —— Мурманск, 1982. — С. 158—159.
 Кубани славные сыны: очерки о Героях Советского Союза — кубанцах: Книга 2. / А. Костенков, К. Обойщиков, И. Савченко. — Краснодар: Книжное издательство, 1985. — С. 138—141. — 255 с.
 Пихун А. Б. К 75-летию Великой Победы. Борис Митрофанович Лях. – Туапсе, 2020. – 55 с.
 Симонов А. А., Литвинов Р. В. Московский некрополь Героев. Том 2. Герои Советского Союза: К-О. — Тверь: Издательство ОАО «Парето-принт», 2013. — 408 с.
 Сорокожердьев В. В. Они сражались в Заполярье: Герои Советского Союза, 1939—1945. — Мурманск, 2007.
 Николаев В. Всю войну — на морском охотнике. // Военно-исторический журнал. — 1981. — № 7.

Ссылки 
 
 

Выпускники Военно-морского института радиоэлектроники имени А. С. Попова
Моряки Великой Отечественной войны
Похороненные на Головинском кладбище